Cioranu:
 Alexandru Ciorănescu (Cioranu)
 Aurel Cioranu
 Ioana Zlotescu-Cioranu

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera C
 Cioran
 Ciorănescu (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din limbile slave